Abissi (The Deep) – film del 1977 diretto da Peter Yates
 The Deep – film del 2012 diretto da Baltasar Kormákur
 The Deep – film incompiuto di Orson Welles
 The Deep – videogioco del 1987
 The Deep – miniserie televisiva del 2010
 L'abisso (The Deep) – racconto del 1952
 The Deep – acquario situato in Gran Bretagna